Holowka ist der Familienname folgender Personen:
 Alec Holowka (1983–2019), kanadischer Spieleentwickler und Videospielmusik-Komponist
 Peter Holowka (* 1943), österreichischer Graphiker und Bildhauer